Bill Evans kan henvise til:

 Bill Evans (1929–1980) – amerikansk jazzpianist

Andre personer 
 Bill Evans (saxofonist) (f. 1958) – amerikansk jazzsaxofonist
 Bill Evans (landskabsarkitekt) (1910–2002) – amerikansk landskabsarkitekt, kendt for sit arbejde med Disneyland i Californien